Gutzeit ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Gutzeit (* 1972), deutscher Polizeibeamter, Polizeipräsident in Südhessen
 Erich Gutzeit (1898–1973), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent von Unterhaltungsmusik
 Ernst Gutzeit (1863–1927), deutscher Bakteriologe und Hochschullehrer
 Fynn Gutzeit (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Hedwig Gutzeit (1871–1945), deutsche Stummfilm-Schauspielerin
 Johanna von Gutzeit (* 1987), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Josef Gutzeit (1894–1975), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Kai Gutzeit (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Konstanze von Gutzeit (* 1985), deutsche Cellistin
 Kurt Gutzeit (1893–1957), deutscher Internist
 Lilly Joan Gutzeit (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Lore Maria Peschel-Gutzeit (* 1932), deutsche Richterin und Politikerin (SPD)
 Martin Gutzeit (* 1952), deutscher Theologe
 Peter Gutzeit (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Reinhart von Gutzeit (* 1947), deutscher Musikpädagoge
 Sascha Gutzeit (* 1972), deutscher Liedermacher
 Siegmar Gutzeit (* 1952), deutscher Fechter
 Stefan Gutzeit (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Tilo Gutzeit (* 1938), deutscher Eiskunstläufer
 Vadim Gutzeit (* 1971), ukrainischer Fechter und Politiker, siehe Wadym Hutzajt

Siehe auch:
 Guttzeit